Le terme « loup-cervier » peut désigner deux espèces de félins du genre Lynx :
 Le Lynx commun ;
 Le Lynx du Canada

Carnivore (nom vernaculaire)
Felidae
Nom de carnivore ambigu